Douradina (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Douradina (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul